Helge Lindberg kan avse:

Helge Lindberg (sångare)
Helge Lindberg (orkesterledare)
Helge Lindberg (arkivarie)